Маковський Володимир Єгорович (1846–1920) — російський живописець.
 Маковський Володимир Михайлович (1977) — білоруський футболіст, граючий тренер
 Маковський Володимир Матвійович (1880–1911) — вчений в галузі гірничої механіки, професор (1921)
<noinclude>